Das Damendoppel der Australian Open 1995 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Jana Novotná und Arantxa Sánchez-Vicario gegen Gigi Fernández und Natallja Swerawa, das Novotná und Sánchez-Vicario in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1995